Het ATP-toernooi van Pune 2023 (met de officiële naam Tata Open Maharashtra) vond plaats van 2  tot en met 7 januari 2023. Plaats van handeling waren de hardcourt-buitenbanen van het Balewi Stadium in de Indiase stad Pune. De Nederlander Tallon Griekspoor en de Fransman Benjamin Bonzi stonden beiden voor de eerste maal in de finale van een ATP-toernooi. Griekspoor won de wedstrijd in drie sets en werd de twaalfde Nederlander met een ATP-titel in het enkelspel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Pune